F1 2014 puede referirse a:

 el videojuego F1 2014 de Codemasters;
 la temporada 2014 de la Fórmula 1.